Le terme Thiballier constitue un patronyme de famille d'origine française. Sa graphie comporte les variantes suivantes : Thibalier, Triballier, Le Tribalier, Le Dribalier et Dribalier.

Personnalités 

François de Thiballier, seigneur de Thurelles, né en 1623 et mort le , est un officier de marine français du . Chef d'escadre des galères au sein de la Marine royale, il commande une expédition à destination des Indes orientales (1670-1672) au cours de laquelle il décède.

Toponymes 
Rivière Thiballier est un plan d’eau situé dans la ville de Rouyn-Noranda, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.